Il doppio del torneo di tennis Poznań Porsche Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marc López e Santiago Ventura che hanno battuto in finale Flavio Cipolla e Ivo Klec 6-2, 5-7, [10-3].

Teste di serie 

 Lamine Ouahab /  Fernando Vicente (semifinali)
 Pablo Cuevas /  Martín Vilarrubi (semifinali)

 Flavio Cipolla /  Ivo Klec (finale)
 Marc López /  Santiago Ventura (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Poznań Porsche Open 2007